Mandjak bezeichnet:

 Mandjak (Volk), eine Ethnie in Westafrika.
 Mandjak (Sprache), eine Niger-Kongo-Sprache.
 Mandjak (Senegal), eine Ortschaft in Senegal.